Pelagio – monaco cristiano vissuto nella tarda antichità 
Pelagio – nome proprio di persona 
Pelagio – opera di Saverio Mercadante